Ву́лиця Олекса́ндра Копиле́нка — назва вулиці у деяких містах України. Назва на честь українського письменника О. І. Копиленка.

Вулиця Олександра Копиленка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Копиленка — вулиця в місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей